Джавадя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Джавадян, Артур Юрьевич (род. 1964) — армянский инженер-механик и банкир.
 Джавадян, Юрий Левонович (1935—2022) — армянский государственный и хозяйственный деятель.